Известно несколько фильмов с таким названием:

 Моя дочь (фильм, 1956) — СССР, реж. Виктор Жилин.
 Моя дочь (фильм, 1991) () — США, реж. Хауард Зифф.